

Cinema
Jigsaw  – film del 1949 di Fletcher Markle
Scotland Yard: mosaico di un delitto (Jigsaw) – film del 1962 di Val Guest
Jigsaw  – film televisivo del 1972 di William A. Graham
Jigsaw  – film del 2002 di Don Adams e Harry James Picardi
Jigsaw  – casa di produzione statunitense
Saw Legacy (Jigsaw)  – film del 2017 di Michael e Peter Spierig

Informatica 
Jigsaw  – server web

Letteratura 
Gioco di pazienza per l'87º distretto (Jigsaw) – romanzo di Ed McBain del 1970	
Mosaico: un'educazione non sentimentale (Jigsaw) – romanzo di Sybille Bedford del 1989

Musica
Jigsaw  – gruppo musicale britannico attivo tra il 1966 e il 1981
Jigsaw  – album del 1967 dei The Shadows
Jigsaw Falling into Place  – singolo dei Radiohead, spesso abbreviato in Jigsaw
 Jigsaw  – traccia dell'album Fugazi dei Marillion
Jigsaw  – album del 1989 di Mike Stern
 Jigsaw  – traccia dell'album Jigsaw di Mike Stern
Jigsaw  – album di Lady Sovereign del 2009
Jigsaw  – Etichetta Giamaicana reggae

Personaggi immaginari
Mosaico (Jigsaw) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Jigsaw  – personaggio della saga cinematografica Saw

Altro
Jigsaw (pedagogia), un sistema di metodi e tecniche di insegnamento e di organizzazione della classe ideato dallo psicologo sociale statunitense Elliot Aronson nel 1971.
Jigsaw  – sito internet che tratta di affari
Jigsaw (azienda) – incubatore aziendale creato da Google Inc. e controllato da Alphabet, noto precedentemente come Google Ideas.

Pagine correlate 
Mosaico (disambigua)